

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Galz“ beginnt.

Galz 



Galze 
 Galzerani, Giovanni, italienischer Tänzer und Choreograf

Galzi 
 Galzio, Corrado (1919–2020), italienischer Pianist und Musikpädagoge

Galzo 
 Galzow, Georg (* 1880), deutscher SS-Führer im Reichssicherheitshauptamt
 Galzow, Waleri Iwanowitsch (* 1947), russischer Historiker und Hochschullehrer in Kaliningrad